

Patronyme 
 Brigitte Hamann (1940-2016), écrivain et historienne autrichienne.
 Conny Hamann, une handballeuse danoise.
 Dietmar Hamann, un footballeur allemand.
 Evelyn Hamann (1942-2007), actrice allemande.
 Götz Hamann, un journaliste économique allemand.
 Joachim Hamann (1913-1945), un officier allemand.
 Karl Hamann (1903-1973), homme politique libéral est-allemand.
 Helmut Hamann, un athlète allemand.
 Johann Georg Hamann, un philosophe et écrivain allemand.
 Martin Hamann, un sauteur à ski allemand.
 Monika Hamann , une athlète est-allemande.
 Steffen Hamann, un basketteur allemand.

Voir aussi 

 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique